Sozonov (Сазонов), anche translitterato in Sazonov, è un cognome russo.

Persone
 Sergej Dmitrievič Sazonov (1860-1927), è stato un diplomatico e politico della Russia zarista
 Egor Sergeevič Sozonov (1879-1910), è stato un rivoluzionario russo di ispirazione populista